Altkrichen è il nome delle seguenti località:
 Altkirchen – frazione della città tedesca di Schmölln
 Altkirchen – frazione del comune tedesco di Sauerlach
 Altkirchen (oggi Świętajno) – comune polacco